Тульпа — термин в мистицизме, обозначающий паранормальное существо или объект, созданное с помощью силы мысли. Тульпа может казаться самостоятельным существом и являться собеседником — например, воображаемым другом. В современном мире также существует практика тульповодства, этот феномен изучается учёными.

История 
Основан на понятии спрульпа ( sprul pa,  ) из тибетского и индийского буддизма. Был адаптирован теософами на границе XIX и XX веков.

В 1899 г. Чарлз Ледбитер рассказывает гипотетическую технику вызова видений в книге «Clairvoyance». В 1901 г. Анни Безант и Чарлз Ледбитер пишут о визуализации мыслей, переживаний, эмоций и музыки в книге «Мыслеформы: данные ясновидческого исследования».

В 1920-х годах франко-бельгийская писательница Александра Давид-Неель пишет о тульпах в книге «Magic and Mystery in Tibet» (1929).

В культуре 
 «Сверхъестественное», 1-й сезон, эпизод № 17 «Hell House» (), 2006 год — существо, противостоящее главным героям;
 «» — итальянский фильм о клубе Тульпа тибетского гуру, где самые страшные фантазии клиентов становятся реальностью, коллективным бессознательным, становится главным антагонистом сериала.
 «Секретные материалы» (телесериал) 6 сезон, 15 серия. Существо, созданное жителями и убивающее их же за несоблюдение строгого порядка во дворах домов.
 «Пустой человек» — фильм, в котором ключевое внимание уделяется тульпе, пустому человеку, сотканному из мыслей.
 «Твин Пикс» американский телесериал, в 3-м сезоне которого потусторонние силы имеют возможность создавать двойников реальных людей, называемые тульпами.

Примечания 

Понятия буддизма
Практики тибетского буддизма
Оккультизм
Теософия
Изменённые состояния сознания